Il singolare del torneo di tennis Schönbusch Open 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Florencia Molinero che ha battuto in finale Stephanie Vogt 7-6(6), 6-1.

Teste di serie 

 Karolína Plíšková (primo turno)
 Yurika Sema (primo turno)
 Florencia Molinero (campionessa)
 Ana-Clara Duarte (primo turno)

 Anaïs Laurendon (primo turno)
 Kristýna Plíšková (primo turno)
 Julia Mayr (secondo turno)
 Stephanie Vogt (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Schönbusch Open 2011